Školj je po SSKJ večja skala, ki štrli iz morja ali iz okoliške (bolj ravne) zemlje. V obmorskih krajih se pogosto uporablja besedo školj za zelo majhen otok.

Školj (včasih zapisano tudi Škol) je geografsko ime v Sloveniji:
Školj, hrib nad Razdrtim
Školj svetega Pavla, vzpetina nad Vrtovinom
Školj, Lokve, hrib nad Lokvami
Grad Školj, razvalina gradu nad notranjsko Reko

Školj je tudi ime več hrvaških otočkov
Veliki Školj (Ugljan)
Veliki Školj (Pakoštane)
Veliki Školj (Mljet)
Veli Školj (Mljet)
Veliki Školj (Lanterna)
Mali Školj (Lanterna)
Veliki Školj (Grgetov rt)
Veliki Školj (Pelješac)
Veliki Školj (Molunat)
Veliki Školj (Funtana)
Dugi Školj
Burnji Školj (Greben Školj)
Luški Školj, tudi Luški Otok
Mali Školj, tudi Dolni Školj
Vanjski Školj, tudi Veli Školj (Mljet)
Unutranji Školj (Mljet)
Tomešnjak (Gaćinov Školj)
Ražanac Veliki (Istočni Školj)
Ražanac Mali (Zapadni Školj)
Galovac (Školji)
Mrtovnjak (Maćin Školj)
Gospin Školj
Gusti Školj
Dingački Školj

Glej tudi:  Školjić (pomanjševalnica).